Hannah Ross ist der Name folgender Personen:

* Hannah Ross (Autorin), britische Radfahr- und Frauenaktivistin
 Hannah Ross (Sportlerin) (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin, Triathletin, Radsportlerin und Beachhandballerin